William Ray (operazanger) (1925-2019), Amerikaanse operazanger
 Billy Ray (ca, 1964), Amerikaanse regisseur